RSC Anderlecht w sezonie 2014/2015 – klub ten grał w rozgrywkach klubowych w Belgii i w Europie.

Anderlecht zakończył ten sezon jako pierwszy zespół w Eerste klasse, w Pucharze Belgii przegrał w finale. Po raz trzeci z rzędu zdobył Superpuchar. Brał udział w Lidze Mistrzów i odpadł w fazie grupowej. Trzecie miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów dało mu możliwość udziału w Lidze Europy, gdzie odpadł już w 1/16 finału.

Skład

Sztab szkoleniowy

Superpuchar

Wyniki

Jupiler Pro League

Wyniki

Puchar Belgii

Wyniki

Puchary europejskie

Wyniki

Bibliografia 
 pl.fctables.com/teams/club-brugge-182864 [Dostęp:05.08.2018] – sekcja dot. rozgrywek krajowych 
 www.footballsquads.co.uk/archive.htm [Dostęp:05.08.2018] – sekcja skład 
 www.90minut.pl/ [Dostęp:05.08.2018] – sekcja rozgrywki europejskie

RSC Anderlecht w poszczególnych sezonach